Санкарийоки:
 Санкарийоки — река в Мурманской области России, приток реки Яуруккиоя. 
 Санкарийоки — название реки Яуруккиоя на территории Финляндии.